Auditorium kan henvise til flere artikler:

 Auditorium − et lokale
 Auditorium (pladeselskab) − et dansk pladeselskab
 Auditorium (computerspil) – et computerspil udviklet af Cipher Prime